Terechowe – wieś na Ukrainie, w obwodzie sumskim, w rejonie królewieckim
 Terechowe – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie berdyczowskim